Gastien peut désigner :
 Johan Gastien (1988-), footballeur français ;
 Pascal Gastien (1963-), footballeur français devenu entraîneur, son père.